Plegadiphilus är ett släkte av insekter. Plegadiphilus ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spolätare
Plegadiphilus